GKA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Goroka (Papua Nuova Guinea)